Братська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Братська сільська рада — Херсонська область, Нижньосірогозький район